Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1998 года () прошёл в городе Хогезанд-Саппемер с 4 по 18 апреля. Дополнительные поединки за звание чемпиона (барраж) между Янсеном и Вирсмой прошли с 29 по 31 мая (три партии, все завершились вничью) и 1 июня в блиц, где победил Вирсма.

Вирсма выиграл свой седьмой национальный титул.

Результаты

Ссылки 
 Итоговое положение с турнирной таблицей
 Барраж за титул с партиями
 Барраж номер два за титул с партией

1998 год в шашках
Апрель 1998 года
Май 1998 года
Июнь 1998 года
Спорт в Нидерландах в 1998 году